Novonikolàievka (en ucraïnès: Новомиколаївка) és un poble de la República de Crimea, a Ucraïna, il·legalment ocupada per Rússia des de 2014. E 2014 tenia 432 habitants. Pertany al districte rural de Krasnoperekopsk.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea